A San Marinó-i nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 15-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek 

Német
motogp
motogp